

Afkorting 

Wereldgezondheidsorganisatie – World Health Organization
Wereldhandelsorganisatie
 Wet hergebruik van overheidsinformatie – een Nederlandse wet

Overig 
 The Who – een Britse rockband. Of een van hun albums:
 The Who Sell Out
 Who's Next
 The Who by Numbers
 Who Are You
 Doctor Who – een Britse televisieserie
 Who's the Boss? – een Amerikaanse sitcom
 Who Am I? – een Hongkongse film – met onder anderen Jackie Chan
Who? – sciencefictionroman van Algis Budrys – in het Nederlands verschenen als Metalen man uit Rusland
 Who? – film op basis van het boek van Budrys